Recôncavo é o segundo álbum do cantor Edson Gomes, lançado em 1990.

Lista de faixas

Lado A

Lado B

Créditos

Músicos 
 Vocal principal: Edson Gomes
 Vocais: Adriana Novaes, America Branco, Sueli Sodre, Tita Alves
 Guitarra: Webster (5)
 Baixo: Marco Oliveira
 Guitarra, Baixo: Nengo Vieira
 Teclados: Ruy Braga
 Bateria: Joao Teoria
 Percussão: Luiz Maduro
 Saxofone: Klaus Jacke, Luciano Silva
 Trompete: Alcione, Guiga Scott

Produção 
 Produtor: Wesley Rangel
 Direção: Jorge Davidson
 Arte: Jorge Davidson
 Mixagem: Edson Gomes, Nengo Vieira, Wesley Rangel

Álbuns de Edson Gomes
Álbuns de 1990
Álbuns de reggae
Álbuns em língua portuguesa